Amitav Ghosh – scrittore, giornalista e antropologo indiano
 Shanta Ghosh – ex velocista tedesca
 Sujoy Ghosh – regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e attore indiano